Ossora – stolica rejonu karagińskiego w Kraju Kamczackim
 Ossora – przylądek na Kamczatce
 Ossora – rzeka na północnym wschodzie Kamczatki